Falaise kan avse: 

 Falaise, Calvados – en kommun i franska departementet Calvados
 Falaise, Ardennes – en kommun i franska departementet Ardennes
 La Falaise – en kommun i franska departementet Yvelines